Diesel bezeichnet:

 Dieselkraftstoff
 Dieselmotor
 Schiffsdieselmotor
 Diesel (Modelabel), italienisches Modelabel
 Dieselkino
 regional ein Mischgetränk aus Cola und Bier; siehe Biermischgetränk
 im Rheinland ein Mischgetränk aus Cola und Orangenlimonade, siehe Spezi (Getränk)
 Diesel (Band), eine niederländische Rockband
 Diesel (Musiker), auch Johnny Diesel, australischer Rockmusiker und Gitarrist
 Diesel – dat oostfreeske Bladdje, eine Zeitschrift in plattdeutscher Sprache in Ostfriesland
 Diesel (1942), deutscher Spielfilm über das Leben Rudolf Diesels von Gerhard Lamprecht
 (10093) Diesel, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Diesel (Hund) (gestorben 2015), französischer Polizeihund
 Diesel, früherer Ringname von Kevin Nash (* 1959), US-amerikanischer Wrestler

Diesel ist der Familienname von:

 Eugen Diesel (1889–1970), deutscher Schriftsteller; Sohn von Rudolf Diesel
 Heinz Diesel (* 1942), deutscher Maler 
 Jürgen Diesel (1926–1993), deutscher Botschafter
 Matthias Diesel (1675–1752), auch Disel oder Dißl, Gartenarchitekt und Vedutenzeichner
 Nathanael Diesel (um 1692–1745), deutsch-dänischer Komponist 
 Rudolf Diesel (1858–1913), Erfinder des Dieselmotors
 Vin Diesel (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler

Die Abkürzung DIESEL steht für:
 Direct Interpretively Evaluated String Expression Language (), eine Skriptsprache des CAD-Anwenderprogrammes AutoCAD

Siehe auch:
 Diesel Technic
 Diessel

Abkürzung